Otec může být:

 otec – v biologii samčí rodič 
 tvůrce uměleckého díla, autor myšlenky – člověk, který má k ní vztah jako její otec, původce nějakého díla
 Otec vlasti – titul římských císařů – v Českých zemích obvykle neoficiální název pro římského císaře a českého krále Karla IV.
 synonymum pro předka mužského pohlaví 
 nejstarší předek se obvykle nazývá prapředek nebo také praotec
 otec (duchovní) – titul či zdvořilostní oslovení nějaké duchovní osoby (Bůh, kněz, mnich, poustevník, světec, biskup apod.)
 Svatý otec – jedno z možných označení papeže
 Otec Vánoc – symbolická postava přinášející vánoční dárky
 Bůh Otec – Stvořitel, v křesťanství jedna z osob boží Trojice

v kultuře
 Jaký otec, taková dcera – francouzský film z roku 2007
 Můj otec a ostatní muži – český film z roku 2003
 Otec (divadelní hra, Jirásek)
 Otec (divadelní hra, Strindberg)
 Otec (divadelní hra, Zeller)
 Otec (film) – slovenský film z roku 1981
 
 Otec a otec – francouzský film z roku 1983
 Otec a syn (film) – koprodukční film z roku 2003
 Otec a syn (píseň) – píseň skupiny Rangers - Plavci
 Otec Goriot – francouzský román, autor Honoré de Balzac
 Otec jednotek kamikaze – japonský film z roku 1974
 Otec Kondelík a ženich Vejvara – český film z roku 1937
 Otec na služební cestě – jugoslávský film z roku 1985
 Otec neznámý – český televizní film z roku 2001
 Otec prasátek – humoristická fantasy kniha Terryho Pratchetta
 Otec rodiny – americký film z roku 2000
 Otec vojáka – sovětský gruzínský film z roku 1964

Související články 
 Církevní Otcové

Externí odkazy